Osiedle Hutnicze – osiedle Krakowa
 Osiedle Hutnicze – osiedle Ostrowca Świętokrzyskiego

Hutnicze